Liste der Baudenkmale in Neuhaus oder Liste der Baudenkmäler in Neuhaus steht für:

 Liste der Baudenkmale in Neuhaus (Oste), Gemeinde Neuhaus (Oste), Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

 Liste der Baudenkmäler in Neuhaus an der Pegnitz, Gemeinde Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Neuhaus am Inn, Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München), Stadtteil Neuhaus von München, Bayern